Trichuridae är en familj av rundmaskar. Trichuridae ingår i ordningen Trichocephalida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trichuridae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Trichuridae